Военный переворот в Буркина-Фасо — военный переворот, произошедший в Буркина-Фасо в 2015 году. Начался с арестов исполняющего обязанности президента и премьер-министра 16 сентября 2015 года. Через неделю путчисты были вынуждены сдаться.

Предыстория 
14 сентября 2015 года комиссия по национальному примирению и реформам предложила распустить президентскую гвардию (, автономное от армии формирвоание). Эта влиятельная военизированая структура была главной опорой режима президента Блеза Компаоре, который был свергнут после 27 лет правления.

Хронология 
16 сентября 2015 года военные президентской гвардии ворвались в здание правительства и прервали правительственное заседание, задержав и. о. президента Мишеля Кафандо, премьера Исаака Зиду и двух министров — Аугустина Лоаду и Рене Багоро. Позже к президентскому дворцу направилась толпа демонстрантов со свистками и вувузелами, прозвучало несколько выстрелов.

Военные применили оружие для разгона демонстрантов у президентского дворца в столице Буркина-Фасо, сообщает агентство France-Presse. О применении именно огнестрельного оружия, а также жертвах среди протестующих против очередного государственного переворота неизвестно.

17 сентября 2015 года офицеры президентской гвардии объявили о роспуске органов власти и учреждении Совета национальной демократии. Подполковник Мамаду Бабма в эфире государственного телеканала RTB Television объявил об окончании «аномального переходного периода» и лишении президента Кафандо полномочий. По его словам, сейчас ведутся широкомасштабные переговоры о формировании нового правительства и проведении инклюзивных и мирных выборов. Спикер распущенного переходного парламента Шериф Си заявил, что считает действия гвардии государственным переворотом. Он призвал население к немедленному восстанию.

Командующий президентской гвардии в Буркина-Фасо, генерал Жильбер Дьендре был объявлен главой переходного совета — нового органа власти, образованного мятежными гвардейцами. Также лидеры переворота объявили о закрытии границ и ввели комендантский час в ночное время. Дьендре сообщил, что до переворота не контактировал с бывшим главой государства Компаоре. Между тем, спикер парламента Буркина-Фасо — Национального переходного совета — Шериф Си также заявил, что будет исполнять обязанности временного президента Мишеля Кафандо, ранее арестованного путчистами.

При столкновениях на улицах столицы Буркина-Фасо погибли по меньшей мере три человека, более 60 человек получили ранения. Свидетели столкновений рассказали, что на улицы Уагадугу вышли протестующие, недовольные произошедшим в стране военным переворотом. По данным очевидцев, военные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы разогнать толпу. Демонстранты в ответ стали кидать камни в сторону военнослужащих.

В тот же день Совет Безопасности ООН назвал события 16-17 сентября в Буркина-Фасо неконституционным захватом власти, потребовал освободить задержанных официальных лиц и вернуть власть гражданскому переходному правительству, которое в соответствии с планом переходного режима в Буркина-Фасо должно провести выборы 11 октября. Члены Совета Безопасности подчеркнули, что виновные в насильственном захвате власти должны быть привлечены к ответственности.

18 сентября 2015 года Совет мира и безопасности Африканского союза принял резолюцию, в которой осудил военный переворот, назвав его угрозой для всего континента. Совет решил приостановить участие Буркина-Фасо во всех мероприятиях, проводимых Африканским союзом. Руководители путча названы в резолюции террористами, незаконно заключившими под стражу президента страны и некоторых членов правительства и проводящими репрессии против населения, что уже привело к гибели нескольких демонстрантов. Совет запретил въезд в Африканский союз руководителям переворота и всем, кто будет участвовать в созданном ими правительстве, и заморозил их счета. К вечеру СМИ сообщили об освобождении задержанных президента и министров.

19 сентября 2015 года президент Бенина Тома Яйи Бони после встречи с президентом Сенегала Маки Саллом и лидером переворота Жильбером Дьендре заявил, что в Буркина-Фасо возобновит работу правительство переходного периода во главе с Мишелем Кафанадо. По данным агентства Reuters, среди протестующих против переворота погибло 10 человек.

22 сентября 2015 года верные Мишелю Кафандо воинские части при поддержке танков вошли в столицу. Начальник генштаба генерал Пингренома Загре предложил путчистам сложить оружие. Путчисты из президентской гвардии не оказали сопротивления.

23 сентября 2015 года представители сил путчистов и регулярная армия подписали соглашение с целью избежать кровопролития. Документ предусматривает, в частности, что мятежники вернутся в свои казармы, а части правительственной армии выйдут из столицы и отойдут от неё на 50 км. Временный президент Мишель Кафандо официально вернулся к исполнению своих обязанностей.

Примечания 

Восстания
Акции протеста в Буркина-Фасо
2015 год в Буркина-Фасо
Государственные перевороты в Буркина-Фасо
Конфликты 2015 года